Змагання з боксу у ваговій категорії понад 91 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 року пройшли з 13 по 24 серпня. Взяли участь 16 спортсменів з 16 країн.

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2004 року Роберто Каммарелле виграв олімпійське золото.

Призери

Змагання

Посилання 
 Результати